Smoke art (fotografie), techniek in de fotografie
 Een schildertechniek, ontwikkeld door Willy Bosschem